Тюркан — селище в Азербайджані
 Тюркан — муніципалітет у Франції